Том Бордман (; родился 15 октября 1983 года в , Великобритания) — британский автогонщик.

Спортивная карьера 
Том начал гонятся в раннем возрасте, учась водить на семейных сельхозугодьях. Постепенно интерес к пилотированию рос и в 1999 году он участвует в первом более-менее серьёзном чемпионате — в юниорской серии T Car. В первый же сезон британец оказывается значительно быстрее всех своих соперников по чемпионату, выиграв семь из восьми гонок сезона и став первым чемпионом серии. На следующий год Бордман перебрался в национальное первенство среди седанов, а в 2001 году, в 17 лет, стал самым молодым гонщиком, вышедшим на старт гонки BTCC. За следующие три сезона он проводит в этом классе более шестидесяти стартов, записав на свой счёт семь побед в своей категории.

Следующей ступенью гоночной карьеры британца становятся различные монокубки на машинах SEAT, в которых он участвует в 2004-08 годах. Опыт гонок BTCC позволяет ему вскоре стать одним из сильнейших пилотов этих соревнований, записав на свой счёт два титула — чемпиона британского первенства 2004 года и чемпиона испанского первенства 2008 года. Также удаётся попробовать себя в ралли, поучаствовав в Ралли Уэльса.

Неплохие выступления в монокубках позволили найти финансирование на участие в туринговом чемпионате мира. В 2008-10 годах он периодически появляется на этапах серии за рулём SEAT команды Sunred Engineering. Периодически попадая в очковую зону зачёта частников он в 2010 году выигрывает в этом классе одну гонку. В этом же году Бордман возвращается в BTCC, выступая за собственную команду. Два года в серии приносят 58 стартов и постоянную борьбу во второй половине очковой группы. 2011 год оказывается наиболее стабильным — Том занимает 11-е место в личном зачёте, в также выигрывает свою первую гонку в абсолютном зачёте.

В 2012 году Бордман и его команда переходят в WTCC. Технику не сразу удаётся наладить должным образом и британец пропускает несколько гонок. К июню команда получает от SEAT последнюю модификацию Leon и проблемы с техникой отходят на второй план.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 Профиль  на сайте Rally Base

 Сайт проекта Special Tuning (UK) Ltd 
 Сайт проекта Special Tuning Racing 

Родившиеся в Ланкашире
Автогонщики Великобритании
Пилоты еврокубка SEAT León
Пилоты BTCC
Пилоты WTCC